Caudell ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Nelson Caudell (1872–1936), US-amerikanischer Entomologe
 Toran Caudell (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler